Lirot steht für:
 eine Währung, Israelisches Pfund (auch Lira, Plural Lirot, hebräisch לירה ישראלית), von 1948 bis 1980 die Währung Israels

Lirot ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Lirot (* 1966), deutsche Schriftstellerin